Lanigan ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Lanigan-O’Keeffe (* 1991), irischer Moderner Fünfkämpfer 
 Bill Lanigan (* 1947), US-amerikanischer Eisschnellläufer
 Jim Lanigan (1902–1983), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Sean Lanigan (* 1967), englischer Snookerspieler
 William Lanigan (1820–1900), irischer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Goulburn

Lanigan steht für:
 Lanigan (Saskatchewan), Ort in Kanada